Vitruve est originellement le nom francisé d'un architecte romain du

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Vitruve est un petit cratère d'impact situé sur le bord nord de la mer de la Tranquillité, sur la Lune.

Culture et société 
 L'Homme de Vitruve est un dessin de Léonard de Vinci représentant les proportions idéales du corps humain, réalisé vers 1490 d'après une étude du De architectura de Vitruve.
 L'école Vitruve est une école publique située à Paris, bénéficiant d'une pédagogie différente au sein de l’Éducation nationale.

Anthroponyme 
 Vitruve est le nom francisé de Marcus Vitruvius Pollio (v. 80- v. 15 ), un architecte romain, auteur vers −25 du traité De architectura (« Au sujet de l’architecture »).

Toponyme 

 la rue Vitruve, une voie du quartier de Charonne, dans le  ;
 le square Vitruve, une voie privée reliant la rue Vitruve au boulevard Davout, dans le .